Koranski Lug je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Rakovica, Karlovačka županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 2 stanovnika te jedno obiteljsko kućanstvo.

Izvori

Naselja u Karlovačkoj županiji
Napuštena naselja